Descobertense – abitanti di Descoberto
Descobertense – abitanti di Santo Antônio do Descoberto